

Codici 
 LB – codice vettore IATA di Lloyd Aéreo Boliviano
 lb – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua lussemburghese
 LB – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Libano
 LB – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Librazhd (Albania)
 LB – codice ISO 3166-2:CF di Lobaye (Repubblica Centrafricana)
 LB – codice ISO 3166-2:PL del Voivodato di Lubusz (Polonia)

Informatica 
 .lb  – dominio di primo livello del Libano

Sport 
 LB – abbreviazione di linebacker, ruolo del football americano

Altro 
 lb – simbolo della libbra
 LB – sigla automobilistica internazionale della Liberia
 LB – targa automobilistica del distretto di Leibnitz (Austria)
 LB – targa automobilistica di Ludwigsburg (Germania)
 LB – targa automobilistica di Biała Podlaska (Polonia)
 LB – vecchia targa automobilistica di Liberec (Repubblica Ceca)